Saint-Pierre et Saint-Paul peut faire référence à :

édifices religieux
 Abbaye des Saints-Pierre-et-Paul de Termonde à Termonde (Belgique flamande) ;
 Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Montier-en-Der (Haute-Marne) ;
 Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin) ;
  ;
  ;

autres
 Saint-Pierre et Saint-Paul (Rochers de) ;
 Saint-Pierre-Saint-Paul, nom de la commune algérienne d’Ouled Moussa de 1857 à 1962.

Voir aussi